2 miejscowości w Polsce: 
 Darskowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Złocieniec 
 Darskowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Malechowo